Индонези́йская христиа́нская па́ртия (Паркиндо; ) — политическая партия Индонезии, существовавшая с 1950 по 1973 годы. Имела влияние в основном в районах страны, населённых протестантами. Несмотря на малочисленность христиан в Индонезии, партия имела большое влияние, её представители занимали большинство мест, отведённых для христиан в сфере обслуживания, армии и образовательных учреждениях. Лидер партии Йоханнес Леймена () входил в состав нескольких индонезийских правительств, был заместителем премьер-министра. На  партия получила 2,6 % голосов и восемь мест в Совете народных представителей . На  партия получила всего 1,34 % голосов, два года спустя она вошла в состав Демократической партии Индонезии .

Литература 
 Evans, Kevin Raymond, (2003) The History of Political Parties & General Elections in Indonesia, Arise Consultancies, Jakarta, ISBN 979-97445-0-4
 Feith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia  Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
 Liddle, R. William (1994) Pemilu-Pemilu Orde Baru (Elections of the New Order), LP3ES, Jakarta ISBN 979-8015-88-9

Примечания 

Политические партии Индонезии